Soutěž v superkombinaci mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2013 se konala na sjezdovce Planai v pondělí 11. února jako třetí mužský závod šampionátu. Zahájení sjezdu proběhlo ve 12.00 hodin a druhá slalomová část odstartovala v 18.15 hodin místního času. Závodu se zúčastnilo 53 závodníků z 25 zemí.

Mistrem světa se stal Američan Ted Ligety, který po triumfu ze Super–G, na šampionátu získal druhé zlato. Stříbrnou medaili vybojoval zkušený Chorvat Ivica Kostelić a bronz si odvezl, vítěz sjezdové části, rakouský lyžař Romed Baumann, který tak vybojoval druhou medaili pro pořadatelskou zemi Rakousko. Nejrychlejší ze slalomu, Francouz Alexis Pinturault, dojel na celkovém šestém místě, když v předchozím sjezdu skončil na 22. pozici.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v alpském lyžování 2013